«Bad Guy» (стилизовано как bad guy; ) — песня американской певицы Билли Айлиш, вышедшая 29 марта 2019 года в качестве 5-го сингла с дебютного студийного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).
Песня возглавила чарты Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и России, стала второй в Ирландии, Малайзии, Швеции, Великобритании и после нескольких недель нахождения на втором месте возглавила американский хит-парад Billboard Hot 100. В 2021 году песня заняла 178-е место в списке 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

История 
20 марта 2018 года Билли Айлиш сообщила, что работает над своим дебютным альбомом. Этот альбом вышел спустя год, 29 марта 2019. Трек «Bad Guy» вышел одновременно и был назван пятым синглом с этого альбома.

Композиция 
Песня «Bad Guy» состоит из двух частей, первая из которых быстрая — 135 ударов в минуту (BPM), а вторая — медленная — 60 BPM. Песня исполняется в ключе соль минор, следуя аккордовой прогрессии Gm-Cm-D7, а вокал Айлиш находится в диапазоне от F3 до C6. В отзывах прессы трек называли электропопом, дэнс-попом, поп-трэпом и ню-готик-попом; он отличается минималистичным исполнением, состоящим из синтезаторного баса, большого барабана, усиленных щелчков пальцами и баса драм-машины Roland TR-808.

Отзывы 
Крис ДеВиль из издания Stereogum описал эту песню как «low-key banger» («сдержанным фейверком») и сравнил её с творениями таких певиц как Лорд и Фиона Эппл. Хлоя Гилк из журнала Uproxx назвала трек «дерзким поп-трэп гимном или заявлением». По словам Криса Уиллмана из журнала Variety, в песне нет почти ничего «кроме баса, ударного барабана и некоторых очень сильных щелчков пальцев».

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Ещё до выхода альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? сингл «Bad Guy» дебютировал на седьмом месте в основном американском хит-параде Billboard Hot 100 в неделю с 13 апреля 2019 года, став первым появлением Айлиш в лучшей десятке top-10. 
17 августа 2019 года сингл девять недель находился на втором месте американского хит-парада Billboard Hot 100 (уступая вершину хиту «Old Town Road»). Одновременно сингл занял первые места в радиоэфирном чарте поп-музыки Mainstream Top 40 (Pop Songs) и в чарте Alternative Songs.

24 августа 2019 года сингл вышел на первое место после девяти недель рекордного ожидания на втором месте (с перерывами он уходил на третье место, но поднимался обратно). Это первый чарттоппер Айлиш и 1087-й в 61-летней истории чарта Hot 100. До Айлиш рекорд ожидания на втором месте и в итоге восхождения на первое место был равен 8 неделям и он принадлежал трём хитам: «Starboy» (2017, The Weeknd), «Sorry» (2016, Джастин Бибер) и «The Way You Move» (2004, OutKast при участии Sleepy Brown). Также «bad guy» на тот момент вторую неделю возглавлял радиоэфирный поп-чарт Pop Songs, а ранее две недели был на № 1 в чарте Alternative Songs. Сама Айлиш стала первым человеком XXI века (то есть рождённым в 2000-е годы), которому удалось возглавить Hot 100.

«Bad Guy» завершил рекордное 19-недельное лидерство хита «Old Town Road» в исполнении Lil Nas X при участии Billy Ray Cyrus. «Bad Guy» через неделю был смещён с вершины чарта синглом «Señorita» в исполнении Шона Мендеса и Камилы Кабельо. В свои 17 лет Айлиш стала самым молодым лидером после 16-летней певицы Lorde, возглавлявшей хит-парад с песней «Royals» в 2013 году. «Bad Guy» имел большой международный успех, поднявшись на первое место в таких странах как Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Новая Зеландия, Норвегия и Россия. Сингл имел значительный тираж и получил платиновые и золотые сертификации в большинстве стран, включая шестикратные от Australian Recording Industry Association (ARIA) и Music Canada.

Музыкальное видео 
Сопровождающее музыкальное видео для «Bad Guy» было выпущено 29 марта 2019 года на канале Eilish на YouTube. Режиссёр Dave Meyers. Видео начинается с первого трека на альбоме. Остальная часть видео показывает кадры, в которых она лихорадочно танцует, из носа Айлиш происходит кровотечение, она кормит голубей. Видео завершается тем, что певица сидит на спине своего парня в слабо освещенной комнате

Награды и номинации за видеоклип

Творческая группа 
Сведения взяты c сервиса Tidal.

 Билли Айлиш — вокал, автор песни
 Финнеас О'Коннелл — продюсер, автор песни
 Роб Кинельски — сведе́ние
 Джон Гринхэм — мастеринг

Чарты и сертификация

Еженедельные чарты

Месячные чарты

Годовые итоговые чарты

Чарты десятилетия

Сертификация 

}}
|-
! colspan="3"| Стриминг
|-

|-

Ремикс Джастина Бибера 

8 июля 2019 года канадский певец Джастин Бибер выложил тизер готовящегося ремикса в своём аккаунте в Twitter. Спустя сутки низкокачественная запись этого ремикса появилась в интернете. Официальный выход ремикса «Bad Guy» прошёл 11 июля 2019 года. Он был написан Айлиш, Бибером,  и Финнеасом О’Коннеллом, последний также выступил в роли продюсера. Обозреватели сразу предположили цель этой коллаборации, но вопросили «Но будет ли этого достаточно, чтобы превзойти № 1?». Как известно вирусный кантри-треп хит «Old Town Road» к этому моменту уже 14 недель лидировал в американском хит-параде не пуская никого на вершину. И это помогло «Bad Guy» упорно держаться семь недель на втором месте.

Чарты

История релиза

Танго-кавер Арианы Савалас 
Американская певица и автор-исполнитель Ариана Савалас 7 июня 2019 года записала свою кавер-версию «Bad Guy» в стиле танго.

Примечания

Ссылки 
 
  (с Джастиным Бибером)
 

Песни 2019 года
Синглы Interscope Records
Песни Билли Айлиш
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, написанные Билли Айлиш
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Трэп-песни
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Музыкальные мемы
Интернет-мемы, появившиеся в 2019 году